Torontál, magyar férfinév
 Torontál vármegye, közigazgatási egység az egykori Magyar Királyság területén
 Torontáli szőnyeg, kézi szövött szőnyegfajta
 Torontál, hírlap
 Torontál, a Bánság egyik régiója